Abala kan syfta på följande platser:

Kongo-Brazzaville 

 Abala (distrikt), Plateaux,

Mexiko 

 Abalá, kommun, Yucatán,